El nombre Vandalia puede hacer referencia a:

 Varios lugares de Estados Unidos:
 Vandalia (Illinois)
 Vandalia (Iowa)
 Vandalia (Míchigan)
 Vandalia (Misuri)
 Vandalia (Ohio)

 El solar de origen de los Vándalos.
 El nombre latino que se daba a Andalucía por creerse que su nombre derivaba de la ocupación vándala que tuvo lugar en ella en el .
 El nombre de un intento de decimocuarta colonia en los actuales Estados Unidos: Vandalia.
 Un personaje de la segunda parte, capítulo XIV de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha al que alude el bachiller Sansón Carrasco: "... que por llamarse Casilda y ser de Andalucía yo la llamo Casildea de Vandalia".
 Una revista de poesía conocida como La Vandalía.